Водяний Богдан Осипович — заслужений діяч мистецтв України
 Водяний Яків Михайлович (1886—1940) — український політичний, військовий і громадський діяч, драматург, підприємець; командир бойової дружини партії есерів, смілянський полковник Вільного козацтва (з жовтня 1917), повстанський отаман. Лицар Хреста Симона Петлюри.

Примітки